Holyrood (Kansas), ciutat a l'estat de Kansas
 Holyrood House o Holyrood Palace, residència oficial de la monarquia britànica a Escòcia
 Abadia de Holyrood, abadia agustina en ruïnes a Edimburg, a Escòcia
 Barri de Holyrood, zona d'Edimburg, capital d'Escòcia, a l'est del centre de la ciutat
 Parc de Holyrood, parc reial al centre d'Edimburg, Escòcia